Пло́щадь Геро́ев Вели́кой Оте́чественной войны́ — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Площадь Героев Великой Отечественной войны — площадь в Киеве
 Площадь Героев Великой Отечественной войны — площадь в Луганске

См. также 

 Площадь Героев
 Улица Героев Войны